San Vittorino ima više značenja:
 San Vittorino, Isernia
 San Vittorino, L'Aquila
 San Vittorino, Pescara
 San Vittorino, Rieti
 San Vittorino, Roma